Crauel ist der Familienname folgender Personen:

 Justus Heinrich Crauel (1704–1770), deutscher Jurist, Advokat und Stadtsyndikus in Osterode
 Statius Heinrich Crauel (Statius Henricus Cravelius;  1623–1686), deutscher Mediziner, Stadtphysikus und Bürgermeister von Osterode am Harz